Die Gauliga Elsass war eine der obersten Fußballligen in der Zeit des Nationalsozialismus.

Geschichte 
In der Gauliga Elsass (Sportbereich 14a) spielten ab 1940 die Mannschaften aus dem gleich zu Beginn des Frankreichfeldzuges besetzten Elsass um die Gaumeisterschaft und damit die Teilnahme an der Endrunde der deutschen Fußballmeisterschaft. Zahlreiche Vereine änderten ihre französischen Namen und nahmen deutschsprachige Bezeichnungen an. In der ersten Spielzeit waren in zwei Staffeln jeweils acht Mannschaften in der Liga vertreten, das zweite Jahr wurde in einer Staffel mit zwölf Mannschaften durchgeführt, 1942/43 und 1943/44 kämpften nur noch zehn Vereine um die Gaumeisterschaft. In der Spielzeit 1944/45 wurde die Liga erneut in zwei Gruppen aufgeteilt, ob dann allerdings überhaupt noch ein Spielbetrieb stattfand, ist unbekannt.

In der Saison 1940/41 setzten sich in den beiden Staffeln Ober- und Unterelsass jeweils die vormaligen französischen Erstligisten FC Mülhausen 93 und Rasensport-Club Straßburg durch. Die Endspiele entschied der FCM für sich, scheiterte in der anschließenden Endrunde um die deutsche Meisterschaft aber bereits in den Gruppenspielen. Der zweite elsässische Gaumeister, die SG SS Straßburg, erreichte 1941/42 immerhin das Viertelfinale. In den beiden darauf folgenden Spielzeiten sicherte sich erneut der FC Mühlhausen den Titel, musste aber in den deutschen Endrunden 1942/43 und 1943/44 erneut früh die Segel streichen.

Gaumeister 1941–1944

Ewige Tabelle 
Berücksichtigt sind alle Gruppen-, Final- und Entscheidungsspiele der Gauliga Elsass zwischen den Spielzeiten 1940/41 und 1943/44. Die Tabelle richtet sich nach der damals üblichen Zweipunkteregel.

 !! Spielzeiten nach Kalenderjahren
 || 1940–44
 || 1940–44
 || 1940–44
 || 1940–44
 || 1940–44
 || 1940–44
 || 1940–44
 || 1940–43
 || 1940/41, 1942–44
 || 1943/44
 || 1940–42
 || 1940–42
 || 1941/42, 1943/44
 || 1941/42
 || 1940/41
 || 1942/43
 || 1940/41
 || 1940/41
 || 1940/41
 || 1940/41
|}

Quellen 
 
 
 www.claudionicoletti.eu All final tables Germany